Název Lipno má více míst:

Česko 
sídla
 Lipno (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Lipno nad Vltavou – obec v okrese Český Krumlov
 Lipno (Líšťany) – část obce Líšťany v okrese Plzeň-sever

jiné objekty
 Lipno (zámek) – zámek v obci Lipno (okres Louny)
 Vodní nádrž Lipno (též Lipno I) – přehradní nádrž na řece Vltavě u obce Lipno nad Vltavou
 Lipno II – vyrovnávací přehradní nádrž níže na Vltavě (u Vyššího Brodu)
 Vodní elektrárna Lipno I
 Vodní elektrárna Lipno II
Lipno (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi
Lipno (odrůda jablek) – česká odrůda jablek

Polsko 
 Lipno (Kujavsko-pomořské vojvodství) – město, sídlo okresu Lipno v Kujavsko-pomořském vojvodství v Polsku
 Lipno – název 13 vesnic v Polsku
 Lipno – název 4 jezer v Polsku

Bosna a Hercegovina 
 Lipno (Ljubuški) – vesnice, část města Ljubuški v Západohercegovském kantonu